Mishra peut faire référence à : 
 Abhimanyu Mishra (né en 2009), joueur d'échecs prodige américain.
 Jyoti Mishra, artiste britannique de musique électronique, d'origine indienne. 
 Navendu Mishra, homme politique britannique.
 Pankaj Mishra (né en 1969), essayiste, journaliste et critique littéraire indien. 
 Sanjay Mishra (né en 1963), acteur indien.
 Siddhartha Mishra (né en 1980), mathématicien indien.